Huya kan syfta på:

 Huya - en socken i Sichuan i Kina
 Huya (Hubei) - en ort i Hubei, Kina
 Huya (gud) - Wayuu-folkets regngud
 38628 Huya - en dvärgplanet